Jeszcze sen – piosenka Czesława Niemena
 Jeszcze sen – minialbum (EP) Czesława Niemena

Zobacz też